Lahey est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 John Lahey (1670-1738), personnalité écossaise de la Nouvelle-France, ancêtre des Lahaye dits Hibernois d'Amérique ;
 Raymond John Lahey (1940-), ancien évêque catholique canadien ;
 Vida Lahey (1882-1968), artiste peintre australienne.

Toponyme 

 , parc de la ville d'Erkelenz en Allemagne, fondé par un homme nommé Lahey sur la base d'une décharge de gravats.

Patronyme écossais